Popayán puede referirse a:

 Popayán, ciudad del suroccidente de Colombia.
 Popayán, antigua provincia neogranadina con capital en la ciudad homónima.
 Popayán, antigua provincia caucana con capital en la ciudad homónima.
 Popayán, antiguo departamento de Colombia con capital en la ciudad homónima.